Goodman puede referirse a las siguientes localidades de Estados Unidos:
Goodman (Misisipi)
Goodman (Misuri)
Goodman (Wisconsin)